Соревнования по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 1 и 2 августа 2021 года на арене «Макухари Мессе». В этом весе приняли участие 16 спортсменов из 16 национальных федераций.

Призёры

Расписание

Общая информация  
В этой весовой категории греко-римской борьбе вторую Олимпиаду подряд успех праздновал спортсмен из Кубы. Луис Орта Санчес стал олимпийским чемпионом на Играх 2020 года в Токио. 

В финал вышел и завоевал серебряную медаль спортсмен из Японии Кэнъитиро Фумита. Бронзовыми призёрами олимпийского турнира стали борцы из Китая Валихан Серикулы и России Сергей Емелин. Сергей в четвертьфинале уступил кубинцу, а затем победив в утешительном поединке американца Ильдара Хафизова в поединке за третье место поборол молдавского атлета Виктора Чобану.

Турнир

Поединки

Утешительные поединки

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте ОИ-2020
 Протокол турнира

Борьба на летних Олимпийских играх 2020